Зензенгваро има више значења:

 Зензенгваро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зензенгваро (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зензенгваро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику